Gardez kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Gardez (vattendrag), Paktia, 
 Gardēz (provinshuvudstad), Paktia, 
 Gardēz (distrikt), Paktia, 
 Gardez (flygplats), Paktia, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar